«Весёлая хроника опасного путешествия» ( — Аргонавтеби) — телевизионный фильм-мюзикл с участием ВИА «Иверия» (оригинальное название мюзикла «Аргонавты»), снятый Евгением Гинзбургом в 1986 году.

Песни из фильма: «Арго», «Дуэт Язона и Медеи», «Ария Медеи» и «Ария Аэта» получили всенародную известность. Фильм снят по греческому мифу о путешествии аргонавтов за Золотым руном.

Сюжет 

Убив своего брата, царём Иолка становится Пелий. Когда в город возвращается Язон, сын убитого царя, и хочет занять трон, Пелий предлагает ему завоевать народное признание тем, что Язон добудет Золотое руно, которое хранится как сокровище в Колхиде. Язон решается пуститься в опасный путь. Он набирает команду аргонавтов, которые плывут в Колхиду на корабле под названием «Арго».

Среди аргонавтов братья-близнецы Кастор и Поллукс, силач Геракл, певец Орфей, разорившийся колхидский купец Шалом и другие. По дороге путешественники останавливаются у острова, где они должны рассмешить детей, но им это не удаётся. Затем они попадают в страну, где правит Амик. Он вызывает Геракла на поединок, который заключается в музыкальном соревновании с игрой на пианино. Далее аргонавты приплывают в страну амазонок, где остаётся Геракл, влюбившийся в предводительницу амазонок Лидию. Также они встречают птицу-прорицательницу, которая говорит Язону, что он завоюет Руно страшной ценой, погубив всех своих спутников. В море аргонавты видят сирен, так что им приходится привязать себя к мачтам, чтобы те не уволокли их в океан.

Наконец, аргонавты достигают Колхиды. Язон видит, что висящее на священном дереве Руно почитается колхами и его не удастся украсть. Шолом подсказывает ему выход: Язон должен взять в жёны Медею, дочь Аэта, царя Колхиды. Так и получается: Язон и Медея влюбляются друг в друга, и Язон отправляется в обратный путь с Медеей.

Фильм заканчивается сценой съёмок прибытия аргонавтов в Элладу.

В ролях 
 Зураб Кипшидзе —  Язон
 Лика Кавжарадзе — Медея
 Сергей Шакуров — Пелий / Диоген / старик / птица
 Александр Абдулов — Шалом, купец из Колхиды
 Теймураз Циклаури — Аэт
 Роман Рцхиладзе — Геракл
 Нугзар Квашали — Орфей
 Джемал Багашвили — Лаэрт
 Леонид Ярмольник — Тифис
 Игорь Рух — Кастор
 Анатолий Калмыков — Поллукс
 Вахтанг Татишвили — Арг
 Александр Басилая — Амик
 Анри Басилая — Гилас
 Валентин Манохин — мим
 Елена Степанова — мимесса
 Элеонора Зубкова — Лидия, царица амазонок
Исполнители остальных ролей — артисты ВИА «Иверия» (руководитель Александр Басилая)

Не вошла в окончательную версию фильма:
 Екатерина Семёнова — дракон

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Джемал Багашвили, Евгений Гинзбург, Юрий Ряшенцев
 Режиссёр-постановщик: Евгений Гинзбург
 Оператор-постановщик: Александр Шапорин
 Художник-постановщик: Ираклий Кипшидзе
 Композитор: Александр Басилая
 Автор текстов песен:  Юрий Ряшенцев 
 Запись музыки: В. Виноградов
 Звукооператоры: М. Вейнберг, И. Никишов
 Художники по костюмам: И. Макаров, Елена Барановская
 Балетмейстер: Валентин Манохин
 Режиссёр: Рауф Мамедов
 Оператор: Леонид Зотенко
 Художники-гримёры: Нинель Фастенко, В. Кочетков, Н. Шандыбина
 Постановщик трюков : Виктор Иванов
 Дрессура: В. Филатова
 Конные трюки: Ю. Кожина
 Каскадёры: Александр Андреев, Евгений Богородский, Сергей Дорофеев, Александр Карин, Олег Одишелидзе, Роман Чичуа, В. Цаганенко
 Комбинированные съёмки: оператор А. Пекарь, художник И. Зорина, монтажёр Н. Дианова
 Монтажницы: Т. Сабанадзе, О. Жигалина
 Художник по монтажу: А. Жердев

Песни в фильме 
 Пролог
 Песенка о власти
 Песенка о Диогене
 Песенка Шалома
 Посейдон
 Арго (Лейтмотив)
 Песенка амазонок
 Лида
 Баллада Орфея
 Песня Орфея
 Колхский марш
 Хор «Медея»
 Дуэт Язона и Медеи
 Дуэт Аэта и Медеи
 Ария Медеи
 Антре Аэта
 Песня Дракона
 Ария Аэта

 Стихи Юрия Ряшенцева.
 Вокальные партии: Манана Тодадзе, Майя Джабуа, Александр Абдулов, Луиза Кобаладзе, Нугзар Квашали, Л. Рыжак
 Хореографические группы под руководством: Рудольфа Харатяна, В. Гутмана, А.Владыка, Фридона Сулаберидзе

В 1987 году была издана и в последующие годы переиздавалась грампластинка с двенадцатью песнями из фильма.

Примечания

Ссылки 
 «Весёлая хроника опасного путешествия» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1986 года
Фильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Евгения Гинзбурга
Экранизации сюжетов греко-римской мифологии
Фильмы-мюзиклы СССР
Фильмы-сказки СССР